Acts of Violence bezeichnet:
 Acts of Violence (2006), kanadisch-amerikanischer Dokumentarfilm von  Carolyn Cronenberg aus dem Jahr 2006 
 Acts of Violence (2010), amerikanischer Spielfilm von Il Lim aus dem Jahr 2010 
 Acts of Violence (2018), amerikanischer Spielfilm von Brett Donowho aus dem Jahr 2018